Маите Перони Беорлеги (; рођена 9. марта, 1983. Мексико) мексичка је глумица и певачица. Њена породица је италијанско-баскијског порекла.

Стекла је међународну популарност улогом Лупите у Телевисиној теленовели -{Rebelde}- (Бунтовници) и као члан музичке групе РБД. 
Такође се прославила улогама Маричуј у теленовели Напуштени анђео и Алме у Нетфликсовом трилер серијалу Мрачно лице жудње.

У октобру 2022, након веридбе у септембру 2022, удала се за мексичког продуцента Андреса Товара.

Филмографија

Теленовеле:

ТВ серије:

Филмови:

Позориште:

Музички албуми:

Спотови

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1983.
Мексичке глумице
Мексички певачи
Чланови групе RBD